Саскуэханна () — североамериканский топоним.
 Саскуэханна — река в северо-восточной части США,
 Саскуэханна — административно-территориальный округ в штате Пенсильвания, США.